Boucherie peut désigner

Commerces 
 Boucherie, métier du boucher ;
 Boucherie canine
 Boucherie chevaline
 La Boucherie – chaîne de plus de 130 restaurants grills, en France ;
 Boucherie Pinson – une boucherie située à Chartres ;
 Boucherie du Parvis-Notre-Dame –  première tuerie de Paris ;
 Grande Boucherie – marché médiéval couvert de style gothique au centre de la ville de Gand ;
 Boucherie Varmenot –  boucherie située sur le territoire de la commune d'Autun.

Patronymes 
 Anatole Boucherie (1831-1883), linguiste français ;
 Jean-Auguste Boucherie (1801-1871), inventeur du Procédé boucherie ;
 Jean-Joseph Boucherie (-1776)– un imprimeur bruxellois .

Autres 
 La Boucherie – ensemble de deux tableaux peints par Annibale Carracci entre 1580 et 1590 ;
 Boucherie Ovalie – site web satirique consacré au rugby à XV ;
 Boucherie Productions – label alternatif fondé en 1985 à Paris.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme